Cinnabar Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cinnabar Mountain (Idaho)	
 Cinnabar Mountain (Montana)	
 Cinnabar Mountain (Grant County, Oregon)	
 Cinnabar Mountain (Jackson County, Oregon, 1200 m)	
 Cinnabar Mountain (Jackson County, Oregon, 754 m)	
 Cinnabar Mountain (Lane County, Oregon)